La gazoline est un liquide inflammable issu de distillation du pétrole, connu sous le nom de éther de pétrole.

Musique

Groupe 

 Gazoline est un groupe de punk rock français existant de 1977 à 1978 ;
 Gazoline est un groupe de rock québécois fondé en 2006.

Autres 

 Gazoline est un magazine mensuel français (1995-).

Voir aussi 

 Gazolines
 
 
 Gazoline et la Planète rouge